Список кантри-хитов № 1 1993 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1993 году.

Список 
 Группа Alabama в 32-й раз возглавила чарт Hot Country Songs с новым синглом «Reckless». В 2011 году они увеличат свой рекорд среди групп до 33 чарттопперов, участвуя в исполнении хита Brad Paisley «Old Alabama».

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов № 1 в США в 1993 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1993 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1993 года
1993 год в музыке США